Жан Нувель (; род. 12 августа 1945, Фюмель, Франция) — французский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2008 года.

Биография и семья 
Жан Нувель родился в семье учителей. Сначала он хотел стать художником, но родители хотели для сына более серьёзного образования и он поступил на архитектурное отделение Высшей школы изящных искусств в Бордо. В 1966 году он выиграл стипендию и продолжил обучение в Высшей школе изящных искусств в Париже. Незадолго до окончания учёбы он открыл своё первое архитектурное бюро вместе с Франсуа Сеньором.

У Нувеля два взрослых сына от первого брака и дочь от второго. Его третья жена — шведский архитектор Миа Хагг.

Общая характеристика работ 
В 1976 году Жан Нувель стал одним из основателей архитектурного движения «Марс 1976» и «Архитектурный синдикат».

Первой заметной работой Нувеля стал совместный проект с архитектурным бюро «Architecture Studio» — здание Института арабского мира в Париже. Значимыми работами стали Оперный театр в Лионе, торговый центр «Евралилль» в Лилле, универмаг Galeries Lafayette в Берлине, Культурно-общественный центр в Люцерне, а также выставочный объект «Монолит» на озере Муртензе во время выставки «EXPO-2002». К недавним проектам Нувеля относятся башня Торре Агбар в Барселоне, реконструкция Музея королевы Софии в Мадриде и музей Гуггенхайма в Токио и Рио-де-Жанейро (неосуществлённый проект).

В 1994 году он основал Ateliers Jean Nouvel («Ателье Жана Нувеля»). В 2006 году в архитектурной студии Нувеля работало со 140 сотрудников и его ателье оставалось одним из самых крупных архитектурных бюро Франции. В настоящее время Ateliers Jean Nouvel одновременно реализует 40 проектов внутри страны и за пределами Франции. Центральное отделение бюро находится в Париже, а филиалы в Лондоне, Копенгагене, Миннеаполисе, Риме, Мадриде и Барселоне.

Жан Нувель считается разносторонним архитектором и умеет объединить цвета, материалы и поверхности как никто другой. Он — один из известнейших архитекторов Франции и работает над своими проектами по всей Европе, а также в Азии, Северной и Южной Америке. Его стиль отличает не только цельность архитектурных решений, но и то, как каждое здание идеально вписывается в окружающий ландшафт. «Каждый раз я пытаюсь найти то, что я называю недостающим звеном в пазле, нужное здание на нужном месте» .

В 1991 году Нувель стал вице-президентом Французского института архитектуры, а с 1993 года — почётным членом американского Института архитекторов.

Дизайн 
Жан Нувель реализовал несколько проектов в области дизайна. В частности, в 2005 году он разрабатывал дизайн мебели и столовых приборов для Georg Jensen. В 2008 он создал дизайн флакона для аромата L’Homme, Yves Saint Laurent.

Критика и оценки 
Говоря о работах Нувеля критики отмечают, что он нарушил принципы модернизма и постмодернизма, создав собственный художественный язык. Иногда работы Нувеля определяют как французскую версию такого направления как хай-тек. Сам Нувель неоднократно подчеркивал, что считает себя современным архитектором. «Современность» он оценивал не как исторический стиль или изобразительную программу, а как перспективу и возможность движения вперед.
Жан Нувель скептически относится как к определениям собственного стиля, так и к понятию стиля в современной архитектуре в целом. Он неоднократно отмечал, что стиль не следует сводить к формальным признакам и формальному языу.

Проекты и архитектурные сооружения 

 Институт арабского мира в Париже, 1981—1987
 Торговый центр «Галерея Лафайет» в Берлине, 1991—1995
 Оперный театр в Лионе, 1993
 Фонд Картье в Париже, 1994
 Бутик-отель «The Hotel» в Люцерне, 1999—2000
 Культурно-общественный центр в Люцерне, 1993—1999
 Газометр А в Вене, 2001
 Фасад небоскреба «Кёльнтурмс» в Кёльне, 2001
 Выставочный комплекс «Монолит», (временное сооружение), Мора 2002
 Штаб-квартира управления водного хозяйства «Torre AgbAr» в Барселоне, 2004
 Аквакомплекс «Бани в доках» в Гавре, Франция
 Концертный зал, Копенгаген (2009)
 Музей цивилизации Африки, Азии, Океании и Австралии (Музей на набережной Бранли) в Париже
 Театр Гатри, Миннеаполис
 Галло-романский музей, Периго, Франция
 Новое крыло Музея королевы Софии, Мадрид
 Дворец юстиции в Нанте
 «Золотой ангел» в Праге
 Лувр в Абу-Даби, 2009—2017
 Развлекательный центр в Кувейте
 Развлекательный центр в Дубае (проект)
 Парижская филармония в парке Ля Виллет (2012)
 Небоскреб «Tower Verre» (проект)
 «W-Hotel» в Дубае (проект)
 «Витражный дом» в Нью-Йорке (проект)
 11 авеню, 100, Нью-Йорк, США.
 Музей Гуггенхайма в Рио-де-Жанейро и Токио (проект)
 «Тур Сигналь» в Париже (2013)
 Дизайн Апарт-отеля The Rooms of Rome — palazzo rhinoceros в Риме (2019)

Награды 

 1987 — «Архитектурный Гран При» Франции
 1987 — Премия «Equerre d`Argent» за Институт арабского мира
 1989 — Премия Ага-хана за этнический музейный проект
 1998 — Золотая медаль Французской академии архитектуры
 2000 — Золотой лев Венецианской биеннале
 2001 — Золотая медаль Королевского института британских архитекторов
 2001 — Императорская премия
 2002 — Кавалер ордена Почётного легиона
 2005 — Премия Вольфа в области искусств (архитектура)
 2008 — Притцкеровская премия

Галерея

Примечания

Литература 
 Holm M. Jean Nouvel: Louisiana Manifesto. Humlebæk: Louisiana Museum of Modern Art, 2008. 160 p. ISBN: ‎ 8791607337
 Jodidio P. Jean Nouvel by Jean Nouvel: Complete Works 1970—2008. Cologne: TASCHEN, 2009. 896 p. ISBN: ‎ 3822857726
 Nouvel J. Jean Nouvel: Architecture and Design 1976—1995. Milan: Skira editore, 1997. 95 p. ISBN 9788881182107.

Ссылки 

 Ateliers Jean Nouvel , официальный сайт «Ателье Жана Нувеля»

Архитекторы Франции
Лауреаты Притцкеровской премии
Лауреаты премии Вольфа (искусство)
Лауреаты Императорской премии Японии
Архитекторы Барселоны
Архитекторы Мадрида
Архитекторы Вены
Архитекторы Парижа
Архитекторы Праги
Архитекторы Нью-Йорка
Архитекторы небоскрёбов
Главные редакторы Domus
Почётные доктора Лувенского католического университета